Dale Brown (écrivain américain)
 Dale Brown (entraîneur de basket-ball)
 Dale Brown (boxeur américain)